Arsenal FC beleefde op verschillende vlakken een rampzalig seizoen 1994/95, met als dieptepunt het ontslag van succestrainer George Graham wegens witwaspraktijken. Eind februari 1995 ontsloeg men Graham nadat uitlekte dat hij £ 400.000 zou hebben verdiend aan de inkomende transfers van John Jensen en Pål Lydersen na het Europees kampioenschap voetbal 1992 en dit achterhield. In sportief aspect wilde het evenzeer niet altijd goed gaan voor Arsenal. In de competitie sputterde de motor dit seizoen, Arsenal eindigde op een teleurstellende twaalfde plaats. Bijzonderlijk in november en maart morste de club met punten. In de FA Cup ging de club er al vroeg uit in de derde ronde en ook in de League Cup wist Arsenal geen verhoopt resultaat neer te zetten aangezien de kwartfinale het eindstation was. Arsenal verdedigde zijn Europese titel in de UEFA Beker voor Bekerwinnaars, maar verloor in de finale van het Spaanse Real Zaragoza. Hierdoor bleef Arsenal met lege handen achter wat prijzen betreft.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 1994-1995 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: JVC
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van de Schotse trainer-coach George Graham en diens vervanger en landgenoot Stewart Houston speeltijd kregen in de Premier League, die (een laatste keer) bestond uit 42 wedstrijden.

UEFA Super Cup 1994

UEFA Beker voor Bekerwinnaars

Externe link 
 Officiële site

1995
Arsenal